Yunguyo (stad), een stad in Peru
Yunguyo (provincie), een provincie van Peru
Yunguyo (district), een district van Peru
Yunguyo del Litoral (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Litoral